

Pessoas
Jeffrey Goldstone, físico britânico.
Richard Goldstone, juiz sul-africano.

Outros
Goldstone Deep Space Communications Complex, observatório espacial localizado no deserto de Mojave. 
4433 Goldstone, asteróide da cintura principal.

Desambiguações de sobrenomes